Esther Forbes (Worcester, Massachusetts, 28 de junio de 1891 - Worcester, Massachusetts, 12 de agosto de 1967) fue una escritora estadounidense.

Fue autora de Paul Revere and the World He Lived In galardonado con el premio Pulitzer de historia en 1943, y de Johnny Tremain, novela juvenil, medalla Newbery en 1944. Fue también una apreciada colaboradora de la Enciclopedia Británica.

Obras 
 A Mirror for Witches (1928)
 Miss Marvel (1935 sobre la familia Worcester)
 Paradise (1937)
 The General's Lady (1938 nivela histórica sobre Bathsheba Spooner)
 Paul Revere and the World He Lived In (1942 biografía)
 Johnny Tremain : A Novel for Young and Adult (1943 YA novel)
 The Boston Book (1947 ensayo pictórico)
 America's Paul Revere (1948 ensayo pictórico)
 Rainbow on the Road (1954)
 The Running of the Tide (1959)
 Un manuscrito inacabado sobre brujería.

Escritoras de Estados Unidos
Novelistas de Estados Unidos
Escritores en inglés del siglo XX
Ganadores del Premio Pulitzer
Escritores de literatura infantil de Estados Unidos
Biógrafos de Estados Unidos
Alumnado de la Universidad de Wisconsin-Madison
Graduados honorarios de la Universidad de Wisconsin-Madison